Heßbach und Hessbach sind geographische Namen und Namensbestandteile:

Orte:
 Heßbach (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Stadtteils Bobstadt, Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Heßbach (Lehrberg), ehemalige Gemeinde im Landkreis Ansbach; heute Gemarkung von Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern mit den Ortsteilen:
 Unterheßbach, Dorf 
 Oberheßbach, Weiler

Gewässer:
 Heßbach (Ellbach), rechter Zufluss des Ellbachs in Saarwellingen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Heßbach (Gollach) oder Hessbach, linker Zufluss der Gollach nach der Oberen Mühle in der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Heßbach (Hagenbacher Altrhein), linker Zufluss des Hagenbacher Altrheins (zum Oberrhein) bei Hagenbach, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Heßbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn gegenüber der Helenenquelle in der Stadtteilgemarkung Baumerlenbach von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Heßbach (Ursbach), linker Zufluss des Ursbachs (zur Umpfer) bei Bobstadt, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg